Lichtbruine berkkokermot
 Spatel-berkkokermot